Во́льные стрелки́ — добровольческие вооружённые формирования и отряды ополчения, существовавшие в различных странах Европы.

В истории 
 Вольные стрелки — вооружённое формирование во Франции XV века.
 Вольные стрелки — французские партизаны во время франко-прусской войны 1870—1871 годов.
 Восстание «вольных стрелков» — вооружённое движение против шведского владычества в период датско-шведской войны 1676—1679 годов.

В культуре 
  — персонаж немецкого фольклора, охотник, заключивший договор с дьяволом.
 «Вольный стрелок» — опера Карла Марии фон Вебера по либретто Иоганна Фридриха Кинда (Берлин, 1821).
 «Вольные стрелки» — роман Майн Рида (1850).
 «Вольные стрелки из Амагера» — балет Августа Бурнонвиля на музыку Вильгельма Кристиана Хольма (Копенгаген, 1871).
 «Вольные стрелки» — телевизионный трёхсерийный фильм (Швеция, 2006).

См. также 
 Тирольские стрелки